28-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в марте-августе 1969 года. Обладателем Кубка впервые стали львовские «Карпаты» (это был первый и последний случай в розыгрыше Кубка СССР, когда его обладателем стал клуб первой лиги). Предыдущий обладатель Кубка московское «Торпедо» выбыло в 1/4 финала.

Весной 1968 года команды класса «Б» по ходу первенства начали проводить игры, относящиеся к Кубку СССР 1969 года. В зональных отборах, проводимых командами, игравшими в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 9-й зонах, было сыграно более 100 матчей. Но позднее все эти кубковые игры в зонах РСФСР были отменены, а их результаты аннулированы. Розыгрыш Кубка начался заново, и в нём команды класса «Б» участия не принимали.

Весной 1969 года в играх Кубка вначале проводились соревнования в 4 зонах, в которых выступали команды второй группы класса «А». По их итогам выявились 12 команд, которые выиграли финальные матчи в зонах. Из 87 команд второй группы класса «А» три команды — «Балтика» (Калининград), «Динамо» (Брянск) и «Металлург» (Магнитогорск) — не приняли участие в матчах на Кубок СССР. 12 команд-победительниц зональных турниров и 20 команд первой группы класса «А» составили пары 1/16 финала Кубка.

Зональный этап

1 зона 
В зональных матчах 1 зоны играли команды, выступавшие в чемпионате СССР 1969 года в 1 подгруппе второй группы класса «А».

2 зона 
В зональных матчах 2 зоны играли команды, выступавшие в чемпионате СССР 1969 года во 2 подгруппе второй группы класса «А».

3 зона 
В зональных матчах 3 зоны играли команды, выступавшие в чемпионате СССР 1969 года в 3 подгруппе второй группы класса «А».

4 зона 
В зональных матчах 4 зоны играли команды, выступавшие в чемпионате СССР 1969 года в 4 подгруппе второй группы класса «А».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Карпаты» получили право на участие в Кубке Кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF
 Кубок СССР по футболу 1968/69 года.
 Протоколы кубка СССР 1968-1969 года

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1969 году